Матч-реванш на первенство мира по шахматам между чемпионом мира Василием Смысловым и экс-чемпионом Михаилом Ботвинником, потерявшим звание год назад, проходил с 4 марта по 8 мая 1958 года в Москве.

Регламент матча: 24 партии на большинство, при счёте 12:12 чемпион сохраняет звание.

Главный арбитр — Гидеон Штальберг (Швеция).

Матч завершился победой Ботвинника (+7 −5 =11), который вернул утраченное год назад звание чемпиона мира.

Таблица матча

Примечательные партии

Ботвинник — Смыслов 

1. c4 Кf6 2. Кc3 d5 3. cd К:d5 4. g3 g6 5. Сg2 К:c3 6. bc Сg7 7. Фb3 Кc6 8. Кf3 O-O 9. O-O Кa5 10. Фc2 c5 11. d3 Сf5 12. e4 Сd7 13. Сg5 Лc8 14. Фd2 Сb5 15. Лfd1 Сa4 16. Лe1 f6 17. Сh6 С:h6 18. Ф:h6 Ф:d3 19. e5 Кc6 20. Лe3 Фc2 21. ef ef 22. Лae1 Лcd8 (см. диаграмму)

23. Сh3? (белые упускают возможность выиграть комбинационным путём — 23. Кd4!) Кe5 24. К:e5 fe 25. f4 Сc6 26. Фg5 Лde8? (а здесь уже Смыслов не увидел нокаутирующий ход 26 …Лd2!) 27. Л:e5 Ф:c3 28. Л:e8 С:e8 29. Фe5 Ф:e5 30. Л:e5 b6 31. Лe7 a5 32. Лb7 Лf6 33. Лb8 Крf7 34. Крf2 Лd6 35. Крe3 Сa4 36. Лb7+ Крg8 37. Лb8+ Крg7 38. Лb7+ Крg8 39. Лb8+ Крf7 40. Лb7+ Крf8 41. Л:h7, и белые добились победы на 74-м ходу.

Литература 
 Три матча Ботвинник — Смыслов. Москва : Галерия, 2004. 329 с. ISBN 5-8137-0122-2.

Ссылки 
 Партии в базе Chessgames

Матчи за звание чемпиона мира по шахматам
1958 год в шахматах
1958 год в Москве